

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Gilles Raveneau, ethnologue français ;
 Jacques Raveneau, (1635-1683), maître écrivain juré français ;
 Jacques Raveneau de Lussan, (1663- ~1690), aventurier et flibustier français.

Homonymie de patronyme